Complexe sportif est une station sur la ligne 2 du métro de Séoul, dans l'arrondissement de Songpa-gu. Elle se situe juste à côté du complexe sportif de Jamsil qui a accueilli les Jeux olympiques d'été de 1988, notamment composé du stade olympique et du Jamsil Baseball Stadium.

Station du métro de Séoul
Ligne 2 du métro de Séoul
Ligne 9 du métro de Séoul